Mistrovství světa v šermu (World Fencing Championships) je turnaj v šermu organizovaný Mezinárodní šermířskou federací (Fédération Internationale d'Escrime) (FIE).

První turnaj se uskutečnil v roce 1937 v Paříži. Mistrovství světa navázalo na otevřené mistrovství Evropy pořádané neoficiálně od roku 1908. Soutěží se s fleretem, kordem a šavlí. Tyto turnaje se konají vždy každým rokem.

Přehled světových šampionátů

Česká stopa 
Jedinou českou mistryní světa v šermu se v roce 1938 v Piešťanech stala československá fleretistka Marie Šedivá.

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství Evropy v šermu
 Mistrovství světa v moderním pětiboji

Externí odkazy 
 
 Fie.org - oficiální stránky Mezinárodní šermířské federace

 
Šerm
Sportovní události založené roku 1921